Karl von Schmettau ist der Name folgender Personen:

* Karl Christoph von Schmettau (1696–1775), deutscher General
 Karl Wilhelm Friedrich von Schmettau (1734–1798), deutscher Offizier